Woyzeck, Georg Büchner drámája
 Woyzeck, 1966-os német tévéfilm Rudolf Noelte rendezésében
 Woyzeck, 1978-os magyar dokumentumfilm Szirtes János rendezésében
 Woyzeck, 1979-es német film Werner Herzog rendezésében
 Woyzeck, 1981-es magyar tévéfilm Fodor Tamás és Gothár Péter rendezésében
 Woyzeck, 1993-as francia film Guy Marignane rendezésében
 Woyzeck, 1994-es magyar film Szász János rendezésében
 Woyzeck, 2000-es musical